Il doppio dello Singapore ATP Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Scott Lipsky e David Martin hanno battuto in finale 5–7, 6–1, [10–8] Sanchai e Sonchat Ratiwatana.

Teste di serie

 Scott Lipsky /  David Martin (campioni)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (finale)

 Johan Brunström /  Frederik Nielsen (semifinali) 
 Flavio Cipolla /  Simone Vagnozzi (primo turno)

Tabellone

Draw

Note 
 

Singapore ATP Challenger 2011
ATP Challenger Tour 2011